Ива́н Лапши́н:
 Лапшин, Иван Александрович (1904—1959) — генерал-майор.
 Лапшин, Иван Игнатьевич (в монашестве Иринарх; 1832—1902) — епископ Древлеправославной церкви Христовой.
 Лапшин, Иван Иванович (1870—1952) — русский философ, публицист и переводчик, педагог. См. также 
 Мой друг Иван Лапшин